Wahlkreis 46 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 46
 Landtagswahlkreis 46